Bäumler oder Baeumler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Baeumler (1887–1968), deutscher Philosoph und Pädagoge, Nationalsozialist
 Andreas Bäumler (* 1962), deutscher Mikrobiologe
 Christian Baeumler (1836–1933), deutscher Arzt, Professor und Direktor der Medizinischen Klinik in Freiburg im Breisgau
 Christof Bäumler (1927–1996), deutscher evangelischer Theologe
 Erich Bäumler (1930–2003), deutscher Fußballspieler
 Ernst Bäumler (* 1926), deutscher Redakteur und Wissenschaftspublizist
 Hans-Jürgen Bäumler (* 1942), deutscher Eiskunstläufer, Schauspieler, Schlagersänger und Moderator
 Harald Bäumler (* 1975), deutscher Bildhauer 
 Helmut Bäumler (* 1948), deutscher Jurist und Datenschutzexperte
 Ján Andreas Bäumler (1847–1926), slowakischer Mykologe
 Johann Bäumler (* 1960), deutscher Unfallanalytiker, Professor für Kfz-Sachverständigenwesen und Unfallrekonstruktion
 Johann Georg Bäumler (1810–1877), deutscher Dichter
 Leo Bäumler (1925–2008), deutscher Bildhauer
 Lothar Bäumler (* 1939), deutscher Unternehmer und Politiker
 Markus Bäumler (1555–1611), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Max Bäumler (1865–1942), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Thomas Bäumler (* 1961), deutscher Frauenarzt, Krimiautor und Heimatforscher

Siehe auch:
 Bäumlersklippe
 Beimler